Valenciennes může být:

 Valenciennes – francouzské město
 Achille Valenciennes – francouzský přírodovědec
 Pierre-Henri de Valenciennes – francouzský malíř